Ромашки () — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 128 человек. Почтовый индекс — 28421. Телефонный код — 5240. Код КОАТУУ — 3522880903.

Местный совет 
28421, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, с. Виноградовка, ул. Центральная, 37

Ссылки 
 Ромашки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Компанеевского района